Vrícke sedlo (686 m) – przełęcz pomiędzy Małą Fatrą a pasmem Żar
 Vrícke sedlo (950 m) – przełęcz w głównym grzbiecie Małej Fatry Luczańskiej